B-Schein steht für:

die Bescheinigung einer Berechtigung z. B. Wohnberechtigungsschein

der Ausweis einer Berechtigungsstufe in aufeinander aufbauenden Rechten. z. B.:
B-Schein (Segelfliegen), siehe Luftfahrerschein für Segelflugzeugführer
B-Schein (Gleitschirmfliegen), siehe Gleitschirmfliegen#Ausbildung, Lizenz und rechtliche Rahmenbedingungen
B-Schein im Rahmen einer Trainerlizenz